Een verkeersweg:
 N730 (België)
 N730 (Frankrijk)
 N730 (Nederland), zie Provinciale weg 730

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing